Stati Uniti d'America
 Mount Auburn Cemetery – cimiterò di Cambridge e Watertown, nel Massachusetts
 Mount Auburn Cemetery – cimitero di Harvard, nell'Illinois
 Mount Auburn Cemetery – cimitero di Baltimora, nel Maryland